Angelica herminii är en flockblommig växtart som beskrevs av Mariz. Angelica herminii ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
herminii